Bueskydning under Sommer-OL 2020 bliver afviklet over fem konkurrencer med deltagelse af i alt 128 skytter, fordelt med 64 herrer og 64 damer. Konkurrencerne er individuel samt hold holdkonkurrence for både herrer og damer. Som ny disciplin i 2020 er indført en mixed team konkurrence.
Bueskydning var oprindelig på det olympiske program i 1900, 1904, 1908 samt i 1920. Herefter var der en pause frem til Sommer-OL 1972. Herefter har bueskydning været en fast sportsgren på det olympiske program.

Turneringsformat 

Ved OL konkurreres kun med recurvebue. Målet er 122 cm i diameter og afstanden til skiven er 70 meter. Skiven er opdelt i ti scoringszoner og den midterste giver 10 point mens den yderste giver 1 point. Det er de samme skytter, der konkurrerer i de individuelle konkurrencer som holdkonkurrencerne samt mixed team konkurrencen. Dette betyder, at der er de samme 64 skytter per køn, der dyster om alle medaljerne.
Bueskydningen starter med seedningsskydning forud for den individuelle konkurrence. Hver skytte afgiver 72 pile under seedningsskydningen og opnår således en samlet score, der giver alle en placering fra nummer 1 til nummer 64. Efterfølgende kæmper de 64 skytter efter cup-modellen - to og to – nummer 1 mod nummer 64, nummer 2 mod nummer 63 osv. De 32 vindere kæmper herefter igen to og to og sådan fortsættes gennem ottendedels-finalen, kvartfinalen, semifinalen, bronzekampen og finalen. Alle kampe under cup-modellen afgøres som bedst af fem set, hvor hver skytte skyder tre pile i hver set. Vinderen af hver set modtager 2 points og der gives 1 point ved uafgjorte set. Såfremt det er uafgjort efter alle fem set, så skyderes der én pil og den tætteste på midten vinder.  
Den individuelle seedningsskydning er også betydende for de efterfølgende holdkonkurrencer samt mixed team konkurrencen, hvor seedningsskydningen bestemmer seedningen af de 12 hold eller teams, der kvalificerer sig videre i turneringen. Disse konkurrencer gennemføres også efter cup-modellen, hvor de fire bedst seedede står over i første runde og nummer 5 således møder nummer 12, nummer 6 møder nummer 11 osv. Hver hold består af tre skytter af samme køn mens et mixed team består af én herre og én dame.

Seedningsskydning

Den olympiske turnering

Herrer individuelt

Herrer hold

Damer individuelt

Damer hold

Mixed team

Medaljefordeling

Medaljevindere

Medaljetabel

Kilder

Eksterne henvisninger 
 https://tokyo2020.jp/en/news/notice/20170610-01.html